Louis Guillaumat (1908–1994) est un ophtalmologue français. Professeur de médecine, il a dirigé l'Hôpital des Quinze-Vingts.

Il était le fils aîné du général Guillaumat.

Liens externes 
 
 Neuro-ophtalmologie I  par Louis Guillaumat (Masson, 1959)
 Neuro-ophtalmologie II par Louis Guillaumat (Masson, 1959)

Médecin français du XXe siècle
Naissance en janvier 1908
Naissance dans le 7e arrondissement de Paris
Décès dans le 14e arrondissement de Paris
Décès en juin 1994
Décès à 86 ans